Blade peut désigner :

Culture 
 Blade est un film d'Ernest Pintoff, sorti en 1973 ;
 Blade est un super-héros de Marvel Comics créé par le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur Gene Colan ; dont sont issus trois films et une série télévisée ;
 Blade est une trilogie cinématographique basée sur le super-héros de Marvel Comics éponyme :
 Blade est un film de Stephen Norrington adapté du comics, sorti en 1998 ;
 Blade son adaptation en jeu vidéo ;
 Blade 2 est un film de Guillermo Del Toro, suite du précédent, sorti en 2002 ;
 Blade: Trinity est un film de David S. Goyer, suite du précédent, sorti en 2004 ;
 Blade est une série télévisée américaine basée sur le personnage Blade.
 The Blade, un film de Tsui Hark, sorti en 1995 ;
 Blade est un personnage fictif du film Les Maîtres de l'univers de Gary Goddard, sorti en 1987 ;
 Blade est un personnage du film Street Fighter ;
 Blade est une marque suisse de guitares électriques et de guitares basses ;
 Blade, Voyageur de l'Infini, est une série de romans de science-fiction/fantasy, écrite sous le nom de Jeffrey Lord, un pseudonyme collectif utilisé par plusieurs écrivains aux États-Unis et en France, publiée de 1969 à 2012 ;
 Blade est un rappeur américain qui a collaboré avec Nelly notamment ;
 Blade Alley, jeu vidéo

Informatique 
 Blade est le nom anglais, parfois utilisé en français, d'un serveur lame.
 Blade, ancien nom d'une start-up française spécialisée dans le cloud computing.

Patronyme 

 Brian Blade est un batteur américain de jazz (1970-) ;
 Jean-François Bladé est un écrivain et folkloriste français (1827-1900).

Pseudonyme 
 , nom de scène utilisé par le catcheur Jesse Guilmette à la .

Zoologie 
 La Blade est un nom commun parfois donné à l'Oblade (Oblada melanura)

Voir aussi